Piquet puede hacer referencia a varios artículos:

Personas 
 Laurence Piquet, periodista francesa.
 Nelson Piquet Souto Maior (1952-), expiloto de automovilismo de velocidad brasileño.
 Nelson Ângelo Tamsma Piquet Souto-Maior (1985-), piloto de automovilismo brasileño-alemán.
 René Piquet (1932-), político francés, dirigente del 'Partido Comunista'.

Miscelánea 
 Autódromo Internacional Nelson Piquet, autódromo de Río de Janeiro, Brasil.